Les Lutins () est le titre de trois contes de Grimm (1812).
 Les Lutins, puis Les Luths, est un groupe de yéyé québécois (1965-1969).
 Les Lutins est une bande dessinée française d'heroic fantasy (1993-1997).
 Les Lutins est une collection de poche d'albums pour enfants.

Voir aussi